Le sommet de l'OTAN Riga 2006 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Riga, en Lettonie, le 28 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Défense et sécurité en Lettonie
Novembre 2006
2006 en Lettonie
2006
Riga